Биатлонная эстафета 4 по 7,5 км среди женщин на зимних Олимпийских играх 1994 года проходила 25 февраля 1994 года. По сравнению с Играми 1992 года был добавлен ещё один этап — на прошлой Олимпиаде эстафета проходила в формате 3×7,5 км.

Золото выиграли россиянки, несмотря на то, что в двух личных гонках, прошедших до этого на Играх, ни одна из них не поднималась выше 10-го места. 

После первых двух этапов уверенно лидировала сборная Германии, опережая команду России на 1 минуту и 11 секунд. Но на третьем этапе у немок катастрофически выступила Симона Грайнер, которая была вынуждена пробежать по три штрафных круга и после стрельбы лёжа, и после стрельбы стоя (всего она промахнулась 12 раз за 16 выстрелов). Грайнер проиграла на своём этапе россиянке Луизе Носковой более 3,5 минут, что лишило команду Германии практически всех шансов на победу. На последнем этапе у сборной России бежала известная свой очень нестабильной стрельбой Анфиса Резцова, однако россиянка имела огромный запас перед всеми соперницами и достаточно уверенно поразила все мишени. В итоге россиянки опередили немок почти на 4 минуты, а француженки, ставшие третьими, проиграли чемпионкам более пяти минут.

Ссылки 
The XVII Olympic Winter Games  Official Report - Volume IV. LA84 Foundation, 1994.

Результаты соревнований на сайте IBU

Результаты гонки на сайте OLYMPTEKA.RU